Акибачи има више значења:

 Акибачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Акибачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику